Каса Колорада има више значења:

 Каса Колорада (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каса Колорада (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада, Меса Колорада (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада, Меса Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада, Франсиско И. Мадеро (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каса Колорада (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Каса Колорада (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Каса Колорада (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику